Санта Кармела има више значења:

 Санта Кармела (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Кармела (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику